

Cinema 
Devil's Playground – film documentario del 2002 diretto da Lucy Walker
 Devil's Playground – film del 2010 diretto da Mark McQueen

Musica 
Devil's Playground – album di Billy Idol del 2005
 Devil's Playground – singolo dei The Rigs del 2019

Televisione 
 Devil's Playground – serie televisiva australiana

Pagine correlate
The Devil's Playground